Niinistö je finské příjmení, které nosí vícero lidí:

 Jussi Niinistö (1970) – finský politik a historik
 Sauli Niinistö (1948) – finský politik a prezident
 Ville Niinistö (1976) – finský politik